

Населені пункти та їхні частини
 Северинув — село в гміні Цицув Ленчинського повіту Люблінського воєводства
 Северинув — село в гміні Новий Кавенчин Скерневицького повіту Лодзинського воєводства
 Северинув — село в гміні Відава Ласького повіту Лодзинського воєводства
 Северинув — село в гміні Коритниця Венґровського повіту Мазовецького воєводства
 Северинув — село в гміні Ілув Сохачевського повіту Мазовецького воєводства
 Северинув — село в гміні Собене-Єзьори Отвоцького повіту Мазовецького воєводства
 Северинув — село в гміні Щавін-Косьцельни Ґостинінського повіту Мазовецького воєводства
 Северинув — село в гміні Пшитик Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Северинув — село в гміні Гушлев Лосицького повіту Мазовецького воєводства
 Северинув — село в гміні Ґловачув Козеницького повіту Мазовецького воєводства
 Северинув — колонія в гміні Пшедбуж Радомщанського повіту Лодзинського воєводства

Примітки